Liste der Baudenkmäler in Au steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Au in der Hallertau, Oberbayern, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in der Au, München, Oberbayern, Bayern